GBD est un sigle qui peut désigner :
 Green Beer Day, une fête lors de laquelle les personnes boivent une bière colorée avec des colorants artificiels ou par procédés naturels.

GBD est un code qui peut désigner :
 , un aéroport situé à 8 km à l'ouest de Great Bend, au Kansas, aux États-Unis.

G.B.D. est un abréviation en usage dans l'armée française :
 Groupe de Brancardiers Divisionnaire

Code IATA des aéroports